Puebla de Almoradiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Puebla de Almoradiel, ort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Puebla de Almoradiel (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar